Nănești se poate referi la:
Nănești, Bacău
Nănești, Maramureș
Nănești, Vrancea